Namsiguia (ou Namsiguiya) peut désigner :
 Namsiguia, un village du Burkina Faso dans le département de Bourzanga
 Namsiguia, un village du Burkina Faso dans le département de Kelbo.
 Namsiguia (ou Namsiguiya), un village du Burkina Faso dans le département de Tangaye.